Bundestagswahlkreis 179 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Wiesbaden (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Rheingau-Taunus – Limburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Mannheim I (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bruchsal (1949 bis 1961)